Sabinin ist der Familienname folgender Personen:

 Martha von Sabinin (1831–1892), russische Komponistin und Pianistin 
 Michail Sabinin (1845–1900), russisch-georgischer Mönch, Historiker der georgischen orthodoxen Kirche, Hagiograf und Maler religiöser Bilder
 Stefan Sabinin (1789–1863), russisch-orthodoxer Erzpriester in Weimar